Ewiges Eis steht für
 die Polargebiete der Erde
 Ewiges Eis (Dornburg), ein lokales Permafrost-Phänomen in der Gemeinde Dornburg in Hessen